Флаг муниципального образования Селива́новский район Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 декабря 2012 года решением Совета народных депутатов Селивановского района № 128 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8039.

Флаг Селивановского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее внизу белую волнистую полосу средней шириной в 1/5 ширины полотнища, на которой изображены три узкие волнистые полосы голубого цвета шириной 3/100 ширины полотнища. В середине полотнища воспроизведена белая с воздетыми крыльями, слетающая колпица из герба Селивановского района».

Обоснование символики 
Центральная фигура флага Селивановского района птица колпица (болотная птица семейства ибисовых из разряда цапель с белой раскраской перьев) — символ Селивановского района. Эта птица по преданию гнездилась по берегам реки Колпь, протекающей по территории района. В этих местах бытовало выражение «Бела, как колпь». Это выражение подходило и к реке Колпь, поскольку вода в ней была необыкновенно бела и чиста. Именно по этой причине на реке была построена бумажная фабрика, посёлок вокруг которой впоследствии стал центром Селивановского района — посёлок Красная Горбатка.

Колпица очень полезная птица для рыбного хозяйства. Питаясь рыбной мелочью, рачками, насекомыми, она спасает такое количество рыбы, поедая вредных для рыб насекомых, которое в 200 раз превышает количество рыбы съеденной самой птицей. Поэтому колпица — символ природного охранителя рыбного богатства страны.

Волнистые голубые полосы символизируют многочисленные водные объекты Селивановского района.

Зелёный цвет символизирует богатые леса района, природу, весну, здоровье, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания